Bötzel oder Boetzel ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Boetzel (1897–1969), deutscher Brigadegeneral
 Kai Bötzel, deutscher Mediziner und Autor 
 Reinhold Bötzel (* 1975), deutscher Behindertensportler
 Stefan Bötzel (* 1960), deutscher Betriebswirt und Autor